Taban steht für:
 Taban (Berg), ein Berg in Guinea
 Taban (Oblast Sofia), ein Gemeindeteil  der bulgarischen Gemeinde Dragoman
 Tabán, einen ehemaligen Ortsteil von Budapest, Stadtbezirk I (früher auch bekannt als „Raitzenstadt“)
 Taban Air, iranische Fluggesellschaft

Taban ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Taban (* 1977), südsudanesischer Arzt
 Paride Taban (* 1936), sudanesischer Geistlicher, Bischof von Torit

Siehe auch:
 Mihály Tabányi, ungarischer Akkordeonspieler